Serviciul Public Județean Salvamont Brașov este instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliul Județean Brașov, a cărui organizare și funcționare este reglementată prin dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți.

Activitatea Serviciul Public Județean SALVAMONT Brașov se desfășoară în zona montană a județului Brașov precum Munții Bucegi, Munții Făgăraș, Munții Ciucaș și Munții Perșani. Instituția funcționează cu personal angajat pe bază de contract individual de muncă, precum și personal ce își desfășoară activitatea în baza unor contracte de voluntariat, având în structură două formații acreditate care asigură permanța în cadrul serviciului.

Serviciul Public Județean SALVAMONT Brașov are ca obiect de activitate:
- coordonarea activității de prevenire a accidentelor montane și de salvare în munți a persoanelor accidentate și a bolnavilor (COD CAEN 8424).
- patrularea preventivă pe traseele montane de pe raza județul Brașov;
- căutarea persoanelor dispărute;
- căutarea și salvarea persoanelor accidentate;
- acordarea primului ajutor medical pentru turiști;
- transportarea accidentaților sau al bolnavilor la serviciul de urgență sau până la locul de unde pot fi preluați de echipaje medicale specializate;

Principalele atribuții ale Serviciului Public Județean SALVAMONT Brașov, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 77/2003, ale Legii nr. 402/2006, precum și ale Procedurii de Sistem nr. 3654/2017 emisă de Ministerul Afacerilor Interne privind managementul informațiilor și coordonarea resurselor în cazul acțiunilor de căutare-salvare în zona montană și alte zone cu acces dificil, sunt:
a) coordonează din punct de vedere administrativ și organizatoric activitatea de salvare montană în județ;
b) propune omologarea sau desființarea unor trasee montane;
c) coordonează și supraveghează activitatea de amenajare, întreținere și reabilitare a traseelor montane din județ;
d) asigură preluarea apelurilor de urgență privind accidentele montane și a celor produse în afara zonei montane în locuri cu acces dificil și transmiterea acestora la șefii de formație Salvamont sau la înlocuitorii acestora;
e) organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani din județ;
f) îndeplinește orice alte atribuții legate de activitatea de salvare montană prevăzute de legislația în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

În momentul de față serviciul are două formații formate din 18 angajați și peste 60 de voluntari care asigură permanța în cadrul serviciului. Formația Brașov 1 are sediul în Brașov pe strada Ecaterina Varga 23 și formația Brașov 2 are sediul în orașul Victoria.Salvatorii montani patrulează în fiecare zi alături de voluntari pe traseele din județul Brașov pentru a se asigura că acestea sunt în stare bună și pentru a prevenii eventualele accidente. Totodată salvatorii montani desfășoară frecvent antrenamente și exerciții specifice activității de salvare montană, asigură asistență de specialitate la evenimentele sportive din județul Brașov, sprijină echipele locale SALVAMONT precum și alte instituții ale statului și desfășoară activități de prevenție, acțiuni de informare și evenimente interactive pentru cetățeni. În cursul anului salvatorii montani alături de Asociația Salvatorilor Voluntari – SAR (ASV România) organizează acțiuni umanitare și merg la copiii și familiile nevoiașe din zone greu accesibile.

În cursul anului 2021 dispeceratul SPJ Salvamont Brașov a preluat 534 de apeluri sosite prin 112 sau prin Dispeceratul Național SALVAMONT! Echipele SPJ Salvamont Brașov au participat la 74 acțiuni de salvare și au desfășurat 256 acțiuni de patrulare preventivă. Salvatorii montani au salvat 82 de persoane și au recuperat 32 de rătăciți. Angajații împreună cu voluntarii Serviciului Public Județean Salvamont Brașov au executat lucrări de reabilitare a 27 trasee turistice din masivele Bucegi, Ciucaș, Făgăraș și Perșani și au omologat 6 trasee noi în Măgura Codlei. Salvatorii montani au asigurat asistență de specialitate la maratonul de vaccinare de tip drive-thru, la campania de donat sânge "Donează SÂNGE! Fii EROU alături de noi!" precum și la 14 evenimente sportive. Aceștia au desfășurat în anul 2021 și 5 acțiuni umanitare!

Salvamont Brașov - Pentru siguranța dumneavoastră în munți!

Referințe și note

Legături externe
Lista centrelor de Salvamont

Vezi și
 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
 Protecție civilă